Ши́линис () — литовская фамилия. Известные носители: 

 Шилинис, Римтаутас (1937—2017) — литовский кинорежиссёр.
 Шилинис, Ю. А. — советский врач и писатель.